Чили принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари (Канада) в девятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1988
Страны на зимних Олимпийских играх 1988 года